Рудамина:

 Рудамина — деревня в Вильнюсском районе Литвы.
 Рудамина — река в Литве, правый приток реки Воке.